Mamma steht für:

 weibliche Brust, als lateinische Fachbezeichnung
 Euter, das Gesäuge bei verschiedenen Tierarten
 Mamma (Lied), italienischer Schlager (1938)
 Mammatus, kurz mamma, Wolkenform
 Mama, siehe Mama und Papa

Siehe auch:

 Mutter (Begriffsklärung)
 Mumma (Begriffsklärung)